Рогача може бити:
 Рогача, насељено место у општини Сопот
 Рогача, насељено место у општини Лучани